Franz Neugebauer ist der Name folgender Personen:

 Franz Ludwig Neugebauer (1856–1914), polnisch-russischer Mediziner, siehe Franciszek Ludwik Neugebauer
* Franz Willy Neugebauer (1904–1975), deutscher Trompeter und Dirigent